Landwehrgraben steht generisch für:

 den – trockenen oder wasserführenden – Graben einer Landwehr

Landwehrgraben ist ein Gewässername, oft früher Teil einer Landwehr:

 Landwehrgraben (Bocholter Aa). rechter Zufluss der Bocholter Aa vor Krechting, Stadt Rhede, Kreis Borken, Nordrhein-Westfalen
 Landwehrgraben (Emsdettener Mühlenbach), linker Zufluss des hier noch Brüggemannsbach genannten Emsdettener Mühlenbachs bei Scheddebrock, Gemeinde Nordwalde, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Landwehrgraben (Finkelbach), rechter Zufluss des Finkelbachs (zur Erft) bei Höllen, Gemeinde Titz, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Landwehrgraben (Hauptnuthe), rechter Zufluss der Hauptnuthe, Sachsen-Anhalt
 Landwehrgraben (Hannover), in der Leine mündender Regenwasser-Graben im Süden der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover
 Landwehrgraben (Kaltenbach), rechter Zufluss des Kaltenbachs (zum Mittelrhein) vor Rheinbrohl, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Landwehrgraben (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Landwehrgraben (Main, Schney), rechter Zufluss des Mains bei Schney, Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels
 Landwehrgraben (Main, Augsfeld), rechter Zufluss des Mains bei Augsfeld, Stadt Haßfurt, Landkreis Haßberge
 Landwehrgraben (Milz), rechter Zufluss der Milz vor Simmershausen,  Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Landwehrgraben (Mosel), linker Zufluss der Mosel nach Schweich, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Landwehrgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse des Neckars
 Landwehrgraben (Rehbach) oder Landwehr, linker Seitenarm des Rehbachs von der Pfalzmühle vor Haßloch, Landkreis Dürkheim bis nach Iggelheim, Ortsgemeinde Böhl-Iggelheim, Rhein-Pfalz-Kreis, beide Orte Rheinland-Pfalz
 Landwehrgraben (Werse), rechter Zufluss der Werse in Ahlen, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Landwehrgraben, ehemalige Bezeichnung des heutigen Landwehrkanals in Berlin

Siehe auch:
 Landwehrbach
 Landwehrsgraben
 Wehrgraben